ERW steht für:
 East Renfrewshire
 Powiat Rawski in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung